Lobach ist ein Ortsteilame:
 Lobach (Bevern), Ortsteil der Gemeinde Bevern, Niedersachsen
 Lobach (Seeg), Dorf der Gemeinde Seeg im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Lobach ist ein Gewässername:
 Lobach (Eschbach), rechter Zufluss des Eschbachs (zur Wupper) bei Tyrol, kreisfreies Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Lobach (Krabach), Zufluss des Krabachs im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lobach (Kyrbach), rechter Zufluss des Kyrbachs in Nieder Kostenz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Lobach (Wertach), rechter Nebenfluss der Wertach bei Leuterschach, Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Lobach ist ein Familienname:
 Otto Lobach (1825–1881), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Lobbach (Begriffsklärung)
 Loobach
 Lobenbach
 Lohbach
 Lohegraben